Ла Вига има више значења:

 Ла Вига (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Вига (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Вига (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Вига (Сан Франсиско де Борха), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вига (Морелос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Вига (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Вига (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику